Bungong (Pirak Timu), een plaats in Indonesië
Bungong (Syamtalira Bayu), een plaats in Indonesië